Василий Никандров:
 Никандров, Василий Никандрович (1919—1945) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Никандров, Василий Николаевич (1869—1944) — рабочий цементного завода, первый исполнитель роли Ленина в кино.
 Никандров, Василий Павлович (1926—1990) — полный кавалер ордена Славы.